Bambule má více významů:

 bambule – módní doplněk na čepicích
 Bambule (album) – album skupiny Sto zvířat
 Bambule (hračkářství) – obchod